Zhao Wuling, een Chinese koning
 Wuling Motors, een Chinese autofabriek
 Wuling (gebergte), een gebergte in China
 Wuling (district), een Chinees district
 Wuling (Chongqing), een stad in Wanzhou
 Wuling (Guangxi), een stad in Binyang
 Wuling (Henan), een stad in Tangyin
 Wuling (Shanxi), een stad in Lingqiu